Райан Бейли:
 Бейли, Райан (ватерполист)
 Бейли, Райан (крикетчик)
 Бейли, Райан (род. 1989) — американский бегун на короткие дистанции.
 Бейли, Райан (регбист)
 Бейли, Райан (велогонщик)